Зуб — українське прізвище. Походить від назви частини тіла людини чи тварини, є похідним від прізвиська за зовнішньою ознакою. Найчастіше зустрічається на Придніпров'ї.

Вікіпедія має статті про таких осіб з цим прізвищем:

 Зуб Валерій Олексійович (1970) — український лікар.
 Зуб Олександр Олександрович (1974) — український дипломат.
 Зуб Олександр Сергійович (1977) — український футболіст і тренер, учасник російсько-української війни.
 Зуб Роман Іванович
 Зуб Роман Іванович (1967) — радянський та український футболіст.
 Зуб Юрій Ярославович (1972) — український перекладач.

Примітки 

Українські прізвища